Community Shield 2014 byl 92. ročník anglického superpoháru zvaného Community Shield, pořádaného anglickou fotbalovou asociací (FA). Zápas se odehrál 10. srpna 2014 na londýnském stadionu Wembley. Účastníky byli vítěz Premier League sezóny 2013/14 Manchester City FC, a vítěz anglického poháru ve stejném roce Arsenal FC.

Statistiky zápasu

Statistiky

Reference

Externí odkazy 
 

2014
Fotbal ve Spojeném království v roce 2014
Zápasy Arsenalu
Zápasy Manchesteru City
Fotbalové události v Londýně